{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| II Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 
|-
| Deelnemende atleten
| 
|-
| Evenementen
| 11 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 7 januari, 1973
|-
| Sluitingsceremonie
| 18 januari, 1973
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De tweede Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 7 januari 1973 tot 18 januari 1973, in Lagos, Nigeria. Oorspronkelijk hadden de tweede Afrikaanse Spelen in Bamako, Mali moeten worden gehouden in 1969 maar een militaire coup in het land besliste daar anders over. De Spelen werden dan onmiddellijk verplaatst naar Lagos en moesten worden gehouden in 1971 maar werden toch nog uitgesteld tot 1973. Een fakkel werd aangestoken in Brazzaville de week voor de opening van Spelen en richting Lagos gebracht om de continuïteit van de Spelen te symboliseren.

Door het gijzelingsdrama op de Olympische Zomerspelen 1972 in München waren de veiligheidsmaatregelen erg strikt.

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1973
Sportevenement in Nigeria
 1973
Sport in Lagos